Białoboki ist der Name folgender polnischer Orte:
 in der Woiwodschaft Karpatenvorland:
 Białoboki (Gać)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Białoboki (Trzebiatów) (Belbuck, Kreis Greifenberg/Pommern), Stadtteil von Trzebiatów (Treptow a. Rega)